Municipio de Walnut Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walnut Creek (condado de Mitchell, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.
 Municipio de Walnut Creek (condado de Macon, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Macon.
 Municipio de Walnut Creek (condado de Holmes, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Holmes.